Чкаловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Чкаловское сельское поселение — входит в Кетченеровский район, Калмыкия
 Чкаловское сельское поселение — входит в Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область
 Чкаловское сельское поселение — в Нижнегорском районе Республики Крым
 Чкаловское сельское поселение — входит в Спасский район, Приморский край
 Чкаловское сельское поселение — входит в Краснокутский район, Саратовская область

См. также 
 Чкаловский сельсовет
 Чкаловский сельский совет